Popis predsjednika Republike Maršalovi Otoci:

Maršalovi Otoci
Maršalovi Otoci, predsjednici